Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Detroit 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Virginia Ruzici che ha battuto in finale Kathy Jordan 4–6, 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (secondo turno)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)

 Zina Garrison (semifinali)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Kathy Jordan (finale)
 Virginia Ruzici (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Detroit 1983